Március az év egyik hónapjának neve
Március, keresztnév
Kiadványok
Március (antológia)
Március, 1942–43-ban megjelent erdélyi magyar egyetemi diáklap